Kosuy kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kosuj, ö, Sjumen, 
 Kosiu, ö, Silistra, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar